Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 1951 () проводился в городе Галифакс (провинция Новая Шотландия) c 6 по 10 марта 1951 года. Турнир проводился в 22-й раз. В провинции Новая Шотландия и городе Галифакс чемпионат проводился впервые.

В турнире приняло участие 11 команд, представляющих провинции и территории Канады. Впервые в чемпионате приняла участие команда, представляющая провинцию Ньюфаундленд. Такое количество и перечень команд сохранились до чемпионата  года, когда к этим 11 командам добавилась объединённая команда Северо-Западных территорий и территории Юкон.

Чемпионом стала (во 2-й раз в истории чемпионатов) команда, представлявшая провинцию Новая Шотландия (для команды, которую возглавлял скип Don Oyler, это была 1-я победа). Серебряные медали завоевала команда, представлявшая провинцию Британская Колумбия (скип Alf Chesser), бронзовые медали — команда, представлявшая провинцию Саскачеван (скип John Franklin).

Формат соревнований 
Команды играют между собой по круговой системе в один круг. Если у команд, претендующих на какие-либо из первых трёх мест, оказывается одинаковое количество побед, между ними проводится дополнительный матч (тай-брейк).

Матчи играются в 12 эндов.

На этом чемпионате после кругового этапа второе место с 7 победами и 3 поражениями разделили три команды. Между ними вместо обычного тай-брейка были проведены, как двухраундовый тай-брейк, два дополнительных матча по «неполной» олимпийской системе: сначала две команды, отобранные по жребию, сыграли между собой матч «раунд 1», а затем победитель полуфинала встретился с третьей командой в матче «раунд 2».

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Результаты соревнований

Групповой этап 

  команда-чемпион
  команды, выходящие в двухраундовый тай-брейк за 2—4-е места

Тай-брейк за 2—4-е места

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Видео: 

1951
Спортивные соревнования в Галифаксе (Новая Шотландия)
Спорт в Канаде в 1951 году
Март 1951 года